Salvatorkirche ist der Name von Kirchen, die Jesus Christus in seiner Eigenschaft als Salvator mundi ( für ‚Heiler‘, ‚Retter der Welt‘, Heiland), gewidmet sind.

Tag des Patroziniums ist Verklärung des Herrn, der 6. August, gregorianisch 19. August. Die Lateranbasilika, die auf Kaiser Konstantin zurückgeht, war ursprünglich dem Salvator geweiht (324, heute Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Iohannis Baptistae et Evangelistae). Das Salvatorpatrozinium war dann ab dem 8. Jahrhundert besonders bei den Karolinger-Kaisern in Berufung auf die Nachfolge der römischen Kaiser beliebt. Verbreitet ist es auch im spanischen Raum, etwa als Patronat von El Salvador und zahlreichen Städten.

 Siehe auch Erlöserkirche, protestantische Kirchen siehe auch Heilandskirche; Klosterkirchen siehe auch Salvatorkloster
 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

 In anderen Sprachen:
,
,
,
,

Liste

Belgien 

  St.-Salvator-Kathedrale Brügge
 Sint-Salvatorkerk in Petit-Enghien
 Sint-Salvatorkerk in Wieze

Chile 

  Basílica del Salvador, Santiago de Chile:

Deutschland 

 in Aachen: auf dem Salvatorberg
 in Aalen: Salvatorkirche (Aalen)
 in Adelzhausen: St. Salvator (Adelzhausen)
 in Anklam: Pfarrkirche Salvator
 in Berlin, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf: Salvator-Kirche (Berlin-Schmargendorf)
 in Berlin, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade: Salvator-Kirche (Berlin-Lichtenrade)
 in Binabiburg: St. Salvator (Binabiburg)
 in Clausthal-Zellerfeld, Stadtteil Zellerfeld: St.-Salvatoris-Kirche (Zellerfeld)
 in Coburg: St. Salvator (Coburg)
 in Duisburg: Salvatorkirche (Duisburg)
 in Donaustauf: St. Salvator (Donaustauf)
  in Eichstätt: Dom zu Eichstätt
 in Eisenberg (Thüringen), Ortsteil Saasa: St. Salvator (Saasa)
 in Eisfeld: St. Salvator (Eisfeld), Ruine in Thüringen
 in Ernst (Mosel): Salvator mundi (Ernst)
 in Erfurt: Klosterkirche St. Salvatorberg
  in Fulda: Dom St. Salvator
 in Geesthacht: St.-Salvatoris-Kirche (Geesthacht)
 in Geismar: Wallfahrtskirche St. Salvator auf dem Hülfensberg
 in Gera: Salvatorkirche (Gera)
 in Bad Griesbach im Rottal: Klosterkirche St. Salvator (Griesbach)
 in Heimbach: St. Salvator (Heimbach)
 in Hermsdorf (Thüringen): St.-Salvator-Kirche (Hermsdorf)
 in Herrieden: Wallfahrtskirche Sankt Salvator (Steinbachtal)
 in Hollfeld: Salvatorkapelle (Hollfeld)
 in Ingolstadt, Stadtteil Unserherrn: St. Salvator (Unsernherrn)
 in Ivenrode: St. Salvator (Ivenrode)
 in Kallstadt: Salvatorkirche (Kallstadt)
 in Köln, Stadtteil Weidenpesch, Schlesischer Platz: Salvatorkirche (Köln)
 in Kösching, Ortsteil Bettbrunn: Salvatorkirche (Bettbrunn)
 in Langenweißbach, Ortsteil Weißbach: Salvatorkirche (Weißbach)
 in Lauf an der Pegnitz: St. Salvator (Lauf an der Pegnitz)
 in Mainburg: Klosterkirche Sankt Salvator, siehe Kloster Mainburg
 in München: St. Salvator (München)
 in Neckarbischofsheim: Stadtkirche St. Salvator (Neckarbischofsheim)
 in Nördlingen: Pfarrkirche St. Salvator (Nördlingen)
 in Nottertal-Heilinger Höhen, Ortsteil Schlotheim: St. Servator (Schlotheim)
 in Öhringen, Ortsteil Baumerlenbach: Evangelische Kirche Baumerlenbach
 in Passau: Wallfahrtskirche St. Salvator (Passau)
 in Passau: Lamberg-Kapelle
 auf Pellworm: Alte Kirche (Pellworm)
 in Polling (bei Weilheim): Heilig Kreuz und St. Salvator
 in Prüm: Sankt-Salvator-Basilika (Prüm)
 in Regensburg: St. Salvator (Regensburg), oder ebenso: (Franziskanerkloster Regensburg), (Minoritenkirche (Regensburg))
 in Regensburg: ehemalige Salvatorkapelle (Regensburg), ab 16. Jhd. Gasthaus
 in Rimsting: Wallfahrtskirche St. Salvator (Rimsting)
 in Bad Rodach: Salvatorkirche (Bad Rodach)
 in Scherndorf: St. Salvator (Scherndorf)
 in Schwäbisch Gmünd: Wallfahrtskirche St. Salvator (Schwäbisch Gmünd)
 in Schweinfurt: St. Salvator (Schweinfurt) im Zürch
 in Stadtroda: Stadtkirche St. Salvator (Stadtroda)
 in Stuttgart, Stadtbezirk Weilimdorf: St. Salvator (Stuttgart)
 in Tilleda: St. Salvator (Tilleda)
 in Trautenstein: St. Salvator (Trautenstein)
 in Untersiemau: St. Salvator (Untersiemau)
 in Weischlitz: Salvatorkirche (Kürbitz)
 in Weißensee (Thüringen): St. Salvator (Waltersdorf)
 in Windeck: Salvatorkirche (Rosbach)

ehemalig:
 in Essen: St.-Ludgerus-Kirche (Werden), deren Ursprünge im 9. Jhdt. eine Salvator-Kirche war
 in Frankfurt am Main: Salvatorkirche, Vorgängerkirche des Kaiserdoms (St. Bartholomäus)

El Salvador 

  Kathedrale von San Salvador in der Hauptstadt San Salvador

Frankreich 

 St-Sauveur (Aincourt), Île-de-France
  Kathedrale Saint-Sauveur (Aix-en-Provence), Provence-Alpes-Côte d’Azur
 St-Sauveur (Aniane), Okzitanien
 St-Sauveur (Brignoles), Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Kathedrale Saint-Sauveur (Cayenne), Französisch-Guayana
 St-Sauveur (Fos-sur-Mer), Provence-Alpes-Côte d’Azur
 St-Sauveur (Saint-Sauveur-des-Landes), Bretagne
 Saint-Sauveur (Dinan), Basilika, Bretagne

Israel 

 Salvatorkirche, Jerusalem  – Sitz der Kustodie des Heiligen Landes

Italien 

 Ipogeo di San Salvatore, Kapelle  bei Cabras, Sardinien
  Kathedrale Santissimo Salvatore, Cefalù
  Basilika San Salvatore dei Fieschi, Cogorno
 San Salvatore al Monte, Florenz
  Kathedrale San Salvatore, Mazara del Vallo
 Santissimo Salvatore, Messina ( ehemalige Kathedrale des Archimandritats San Salvatore)
 Santissimo Salvatore, Corso Vittorio Emanuele, Palermo
  Lateranbasilika, Rom  – ranghöchste der vier Papstbasiliken (Salvator und beide Johannes)
 San Salvatore delle Coppelle, Rom
 San Salvatore in Lauro, Rom
 San Salvador, Venedig

Niederlande 

 Sint-Salvatorkerk, Utrecht

Österreich 

 Pfarrkirche St. Salvator, Friesach, Kärnten
 Salvatorkirche, Graz, Steiermark
 Salvatorkirche in Hall in Tirol
  Sankt Salvator im Alten Rathaus, Wien-Innenstadt (1.) –  Bischofskirche der Altkatholischen Kirche Österreichs
 Salvator am Wienerfeld, Wien-Favoriten

Polen 
 ()
 Salvatorkirche in Lądek-Zdrój (Bad Landeck), Niederschlesien (evangelisch)
 Salvatorkirche in Breslau (evangelisch)
 St. Salvator in Kluczbork (evangelisch)

Portugal 

  Santíssimo Salvador da Sé in Angra do Heroismo, Azoren
 São Salvador in Travanca, Porto (Pfarrkirche, ehemalige Benediktinerklosterkirche)
 São Salvador, Castro de Avelãs

Spanien 

  Kathedrale San Salvador in Ávila
 San Salvador de Cantamuda in Cantamuda
 San Salvador in Ejea de los Caballeros
 Sant Salvador de Bianya in La Vall de Bianya
  Kathedrale San Salvador in Oviedo
  Kathedrale San Salvador in Saragossa
 San Salvador in Sigüenza-Carabias
 San Salvador de los Caballeros in Toro
 San Salvador de Priesca in Villaviciosa
 San Salvador de Valdediós in Villaviciosa
  Kathedrale San Salvador in Zamora

Tschechien 
 ()
 Katholische Salvatorkirche im Clementinum, Prag
 Evangelische Salvatorkirche am Altstädter Ring, Prag

Vereinigtes Königreich 

 Southwark Cathedral (The Cathedral and Collegiate Church of St Saviour and St Mary Overie) in London (Salvator und Mary Overie)

Siehe auch 
 Salvatorkloster

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Salvator